''Не путать с китайской пловчихой Ян Юй

Ян Юй (; 18 апреля, 1985, Шэньян, Ляонин) — китайский футболист, полузащитник. С 2006 года выступает в клубе «ФК Ляонин».

Карьера

Клубная карьера 
Ян Юй начинал карьеру в молодёжном составе «ФК Ляонин». В основе дебютировал 12 сентября 2006 года в игре против «Далянь Шидэ», выйдя на замену в концовке. Матч закончился победой «Ляонина» со счётом 2-1. После нескольких матчей за основу не стал постоянным игроком и долгое время не мог отличиться. Дебютный мяч провел 11 августа 2007 года в матче против «Шаньдун Лунэн», а его команда вновь победила со счётом 2-1. По итогам 2008 года «Ляонин» покинул Суперлигу, а игрок получил возможность играть больше, однако только во втором круге. В итоге Ян Юй стал игроком основы, а «Ляонин» уже на следующий год вернулся в высший дивизион.

Клубная статистика 
Последнее обновление: 23 января 2013

Достижения

Клубные 
  Ляонин Хувин
 Победитель Первой лиги : 2009

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Sohu.com 
 Статистика игрока на сайте Sodasoccer.com

Футболисты Китая
Игроки ФК «Ляонин Хувин»